Штаммбах —  город в Германии (Бавария)
 Штамбах (город в Австрии)  — посёлок в Австрии